Мисс Интернешнл 1986 () — 26-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 31 августа 1986 года в Нагасаки (Япония), который выиграла Хелен Фейрбразер из Англии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Барбара Лашич
  — Кристин Люсинда Букат (Universe 86)
  — Мануэла Редтенбахер (Universe 86)
  — Нэнси Мария Марселла Стоп
  — Глория Патрисия Рока
  — Катя Маркес Фариа
  — Ирен Элизабет Вермуэлен
  — Мария дель Кармен Сапата Валенсия
  — Ана Лорена Гонсалес Гарсиа (SF World 86)
  — Мари Франсуаз Куаме (Universe 86)
  — Пиа Розенберг Ларсен (1st RU World 86)
  — Хелен Фэйрбратер
  — Маарит Ханнеле Саломяки
  — Катрин Люсетт Биллодо
  — Биргит Ян (Universe 86)
  — Афродите Панагиоту
  — Дина Анн Рейес Салас (Universe 86)
  — Каролина Велдкамп (Universe 86)
  — Франсия Татьяна Рейес Беселинофф (Universe 87)
  — Пэтти Нгай Суэньтунг
  — Рагна Саэмюндсдоуттир
  — Пунам Палет Гидвант
  — Маелла Бирн

  — Хава Дистенфельд
  — Катерина Фанчулли
  — Рика Кобаяси
  — Ким Юнджон
  — Латония Чанг Пэйпэй
  — Марта Кристина Мерина Понсе де Леон
  — Зена Грейс Дженкинс 
  — Лиза Акинингок Манглона
  — Аннетта Бьерке
  — Нидия Эстер Перес 
  — Джесси Элис Селонес Диксон
  — Рената Фатла (World 86)
  — Ана Роза Рекиту Антуниш
  — Элизабет Робисон Латаллади (SF Universe 86)
  — Ким Робертсон
  — Ширли Тё Сэли (World 88)
  — Иран Понт Хиль
  — Сусанна Мария Лундмарк
  — Марианна Мюллер
  — Джантани Сингсуван
  — Синди Джейн Уилльямс
  — Нэнси Хосефина Гальярдо Киньонес
  — Джудит Кай Попам

См. также 
 Мисс Мира 1986
 Мисс Вселенная 1986

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1986

Мисс интернешнл
События 31 августа
Август 1986 года
1986 год в Японии
Нагасаки